Der Zehnkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking wurde am 21. und 22. August 2008 ausgetragen. Vierzig Athleten nahmen daran teil.

Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Bryan Clay. Die Silbermedaille gewann der Belarusse Andrej Krautschanka. Bronze ging an Leonel Suárez aus Kuba.

Aktuelle Titelträger

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Der US-amerikanische Olympiasieger Bryan Clay erzielte im Wettkampf am 21./22. August 8791 Punkte. Damit blieb er 102 Punkte hinter dem Olympiarekord zurück. Zum Weltrekord fehlten ihm 235 Punkte.

Rekordverbesserung 
Im Wettkampf am 21. und 22. August wurde ein neuer Landesrekord aufgestellt:
8527 P – Leonel Suárez, Kuba

Doping 
Dem zunächstplatzierten Russen Aleksandr Pogorelov wurde bei einem Nachtest am 2. Juni 2016 in seiner B-Probe Turinabol nachgewiesen. Auf alle Anfragen der Disziplinarkommission reagierte er nicht. Am 15. August wurde sein Resultat annulliert, sein vierter Platz wurde aberkannt.

Durchführung des Wettbewerbs 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt. Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Anmerkungen:
 Im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf sowie im Weitsprung sind die jeweiligen Bestweiten fett gedruckt.
 Im Hoch- und Stabhochsprung ist der jeweils letzte gültige und damit beste Versuch jedes Athleten fett gedruckt.

Teilnehmer 
Vierzig Athleten aus 29 Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil:

Disziplinen

100-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in fünf Läufen durchgeführt.

Weitsprung 

21. August 2008, 11:00 Uhr

Der Wettkampf wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Der Kasache Dmitri Karpow trat zu dieser zweiten Disziplin nicht an.

Anmerkung: Alle Weiten sind in Metern (m) angegeben.

Kugelstoßen 

21. August 2008, 13:10 Uhr

Der Wettkampf wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Der US-Amerikaner Tom Pappas und der Ungar Attila Zsivoczky traten zu dieser dritten Disziplin nicht an.

Anmerkung: Alle Weiten sind in Metern (m) angegeben.

Hochsprung 
21. August 2008, 19:10 Uhr

Die Disziplin wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Der Usbeke Vitaliy Smirnov trat zu dieser vierten Disziplin nicht mehr an.

Anmerkung: Alle Höhen sind in Metern (m) angegeben.

400-Meter-Lauf 

Die Disziplin wurde in fünf Läufen durchgeführt.

Der Deutsche Arthur Abele und der Belgier Hans Van Alphen traten zu dieser fünften Disziplin nicht an.

110-Meter-Hürdenlauf 
Der Usbeke Pawel Andrejew, der Brasilianer Carlos Chinin, der Moldawier Victor Covalenco und der Belgier Frédéric Xhonneux traten zu dieser sechsten Disziplin am Beginn des zweiten Tages nicht an.
Die Disziplin wurde in vier Läufen durchgeführt.

Diskuswurf 

Der Wettkampf wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Der Russe Alexej Syssojew trat zu dieser sechsten Disziplin nicht an.

Anmerkung: Alle Weiten sind in Metern (m) angegeben.

Stabhochsprung 

22. August 2008, 13:45 Uhr

Der Lette Jānis Karlivāns trat zu dieser achten Disziplin nicht an.
Die Disziplin wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Anmerkung: Alle Höhen sind in Metern (m) angegeben.

Speerwurf 

Der Wettkampf wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Der US-Amerikaner Trey Hardee und der Chilene Gonzalo Barroilhet traten zu dieser neunten Disziplin nicht an.

Anmerkung: Alle Weiten sind in Metern (m) angegeben.

1500-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in zwei Läufen durchgeführt.

Ausgangssituation 
In diesem Wettbewerb war der Tscheche Roman Šebrle der klar dominierende Sportler der letzten Jahre. Er war Olympiasieger von 2004, Weltmeister von 2007 und Europameister von 2006, außerdem Vizeweltmeister von 2003 hinter dem US-Amerikaner Tom Pappas und Vizeweltmeister von 2005 hinter Pappas’ Landsmann Bryan Clay. Außerdem hielt Šebrle sowohl den Weltrekord als auch den olympischen Rekord. Doch er ging hier nicht unangefochten an den Start. Sein WM-Sieg war mit 32 Punkten Vorsprung gegenüber dem Jamaikaner Maurice Smith und neunzig Punkten vor dem kasachischen Olympiadritten von 2004 und WM-Dritten von 2003 Dmitri Karpow nur knapp ausgefallen. Als schärfster Widersacher allerdings wurde Bryan Clay angesehen, der Šebrle bei den Weltmeisterschaften 2005 geschlagen hatte und zudem als Silbermedaillengewinner von 2004 antrat. Weitere Kandidaten für vordere Platzierungen waren unter anderem der ungarische Vizeeuropameister von 2006 und WM-Dritte von 2005 Attila Zsivóczky, der russische EM-Dritte von 2006 und WM-Vierte von 2007 Alexei Drosdow, der deutsche WM-Vierte von 2005 und WM-Fünfte von 2007 André Niklaus sowie die beiden weiteren US-Amerikaner Trey Hardee und Tom Pappas.

Endergebnis und Wettbewerbsverlauf 

21./22. August

Über 100 Meter, der ersten Disziplin, spielte Bryan Clay mit 10,44 s seine Sprintstärken aus und ging mit 989 Punkten in Führung. Sein Landsmann Trey Hardee (10,52 s) und der Ukrainer Oleksij Kasjanow (10,52 s) lagen nicht weit zurück. Roman Šebrle handelte sich hier mit 11,21 s bereits einen deutlichen Rückstand ein.

Auch im Weitsprung war Clay mit 7,78 m der beste Zehnkämpfer. Hardee war mit 7,72 m nicht weit zurück, die drittbeste Weite erzielte der Deutsche Michal Schrader mit 7,70 m und auch Šebrle zeigte mit 7,68 m eine gute Leistung. Clay hatte seine Stärken ausgespielt und führte mit 1994 Punkten. Er lag damit 34 Punkte vor Hardee, 76 Punkte vor Kasjanow und 102 Punkte vor Schrader. Der Belarusse Andrej Krautschanka war Fünfter (162 Punkte zurück) vor Jangy Addy aus Liberia (174 P) und Šebrle, der bereits zweihundert Punkte aufzuholen hatte.

Im Kugelstoßen übertrafen vier Athleten die 16-Meter-Marke. der später dopingbedingt disqualifizierte Russe Alexander Pogorelow (16,53 m), Clay (16,27 m), Alexei Drosdow (16,26 m) und der Iraner Hadi Sepehrzad (16,02 m). In der Gesamtwertung behauptete Clay seine Führung mit 2862 Punkten. Kasjanow war Zweiter mit 145 P Rückstand, Hardee Dritter mit 204 P Abstand. Es folgten Pogorelow (230 P) und der Kubaner Yordanis García (250 P). Šebrle war Zehnter mit 312 Punkten Rückstand auf Clay.

Im Hochsprung gab es vier Athleten, die als beste Zehnkämpfer 2,11 m sprangen. Dies waren Šebrle, Krautschanka, der Este Mikk Pahapill und der Russe Alexej Syssojew. Pogorelow gelangen 2,08 m, während Clay bei 1,99 m am Ende war. Aber auch Kasjanow hatte nur 1,96 m übersprungen und damit nichts gutmachen können. So war Clay mit 3656 P weiter klarer Spitzenreiter. Pogorelow hatte sich bei einem Rückstand von 146 P auf Platz zwei verbessert, Hardee war drei Punkte dahinter wieder Dritter vor Krautschanka, der weitere siebzehn Punkte zurücklag. Kasjanow 172 P hinter Clay jetzt Fünfter. Šebrle war Sechster, sein Rückstand auf Clay betrug 180 P. Hinter ihm folgten Drosdow, Schrader und der Kubaner Leonel Suárez als Neunter.

Im 400-Meter-Lauf, der abschließenden Disziplin des ersten Tages, war der Brite Daniel Awde, der bisher unter seinem Niveau geblieben war, mit 47,16 s der Schnellste. Es folgten Krautschanka (47,30 s), Kasjanow (47,70 s), Hardee (47,75 s) und Suárez (47,91 s). Clay erzielte 48,92 s. Šebrle blieb mit 49,54 s deutlich unter seinen Möglichkeiten. Nach fünf Disziplinen führte Clay mit guten 4521 Punkten. Aber es war wieder etwas enger geworden. Krautschanka war Zweiter und hatte seinen Rückstand auf 88 P verkürzt. Fünf weitere Punkte dahinter folgte Hardee vor Kasjanow und Šebrle Der am zweiten Tag besonders starke Suárez war Sechster mit einem Rückstand von 203 P auf Clay. Auf Rang sieben lag Pogorelow vor Schrader, Addy und dem Jamaikaner Maurice Smith.

Am zweiten Tag unterboten über 110 Meter Hürden García mit 13,90 s und Clay mit 13,93 s die 14-Sekunden-Marke. Ihnen am nächsten kamen mit 14,06 s der Este Andres Raja, Smith (14,08 s) und Suárez – 14,15 s. Šebrle erzielte für ihn eigentlich indiskutable14,71 s und war damit jetzt chancenlos im Kampf um die Medaillen. Clay, der nun 5505 Punkte auf seinem Konto hatte, baute seine Führung damit auf 124 Punkte vor Krautschanka aus. Die Reihenfolge dahinter hatte sich kaum verändert. Hardee war Dritter mit 128 Punkten, Kasjanow Vierter mit 170 Punkten Rückstand auf Clay. Schon mehr als zweihundert Punkte Abstand auf den Spitzenreiter hatte Suárez, der sich auf Rang fünf verbesserte. Dahinter folgten Pogorelow, Šebrle, García und Smith.

Im Diskuswurf baute Clay seine Führung weiter aus. Ihm gelangen 53,79 m, womit er hier die größte Weite erzielte. Auch Smith, Sepehrzad und Pogorelow übertrafen die 50-Meter-Marke. Kasjanow lag mit 48,39 m nicht weit zurück, während Suárez, Krautschanka und Hardee mit ihren Weiten klar unter 45 m blieben, In der Zwischenwertung sah es nun sehr gut aus für Clay, der 6455 Punkte erreicht hatte. Kasjanow, der den zweiten Platz zurückerobert hatte, lag bereits 283 P hinter dem US-Amerikaner. Es folgten Krautschanka (216 P zurück), Hardee (241 P), Smith (385 P), Pogorelow (386 P) und Suárez (443 P).

Der beste Stabhochspringer war mit 5,20 m der Deutsche André Niklaus. Weitere fünf Athleten übertrafen die 5-Meter-Marke: Drosdow sprang 5,10 P, Clay, Krautschanka, Pogorelow und der Franzose Romain Barras verbuchten jeweils 5,00 m auf ihrem Konto. Hardee stieg bei 4,70 m ein, hatte jedoch drei Fehlversuche und blieb damit ohne Höhe. Er stieg nach dieser Übung aus dem Wettkampf aus. An der Spitze lag mit 7365 Punkten weiter Clay, der hier bereits mehr als dreihundert Punkte Vorsprung hatte. Mit seinem guten Stabhochsprung-Resultat holte Krautschanke den zweiten Platz zurück. Pogorelow lag als Dritter siebzig Punkte hinter ihm. Kasjanow, Smith und Suárez folgten. Der Kubaner hatte einen Rückstand von 147 P auf den Bronzeplatz. Aber als glänzender Speerwerfer war die Lage für ihn noch nicht aussichtslos.

Drei Athleten warfen den Speer weiter als siebzig Meter: Suárez (73,98 m), der Belgier Eugene Martineau (71,44 m) und Clay (70,97 m). Von den Spitzenathleten kam Pogorelow diesen dreien mit seinen 64,01 m noch am nächsten, während Krautschanka, Kasjanow und Smith weit zurücklagen. Nach der vorletzten Übung hatte Clay mit 8269 Punkten seine Führung auf 499 P ausgebaut. Krautschanka war Zweiter mit 27 P Vorsprung auf die gemeinsam drittplatzierten Pogorelow und Suárez. Nochmals mehr als 150 P dahinter folgten Šebrle und Barras. In der letzten Disziplin war Clay außer bei einem Sturz oder einer Verletzung nicht mehr einzuholen. Der Kampf um Silber und Bronze dagegen war völlig offen. Die Entscheidung um die beiden verbleibenden Medaillen musste fallen zwischen Krautschanka, Pogorelow und Suárez, die im zweiten und letzten Lauf direkt aufeinandertrafen.

Schnellster 1500-Meter-Läufer im Feld überhaupt war Schrader mit 4:26,77 min in Lauf eins. Im zweiten Rennen siegte Krautschanka in 4:27,47 min vor Kasjanow in 4:28,94 min und Suárez in 4:29,17 min. Pogorelow und Clay landeten mit Zeiten von mehr als fünf Minuten auf den beiden letzten Rängen dieses Laufs. Damit war die Entscheidung gefallen. Mit 8791 Punkten wurde Bryan Clay Olympiasieger. Andrej Krautschanka errang 240 Punkte hinter ihm Silber, Leonel Suárez wurde mit weiteren 24 Punkten Rückstand Bronzemedaillengewinner und stellte mit seinen 8527 Punkten einen neuen kubanischen Rekord auf. Platz vier belegte zunächst noch Alexandr Pogorelow vor Romain Barras. Roman Šebrle musste diesmal mit Rang sechs zufrieden sein. Oleksij Kasjanow wurde Siebter vor André Niklaus. Nach Pogorelows Disqualifikation rückten die hinter ihm liegenden Zehnkämpfer um jeweils einen Rang nach vorn.

Bryan Clay errang die bereits zwölfte Goldmedaille für die Vereinigten Staaten im Zehnkampf.

Der Belarusse Andrej Krautschanka und der Kubaner Leonel Suárez gewannen die jeweils ersten Medaillen für ihre Verbände in dieser Disziplin.

Videolinks 
 Athletics - Decathlon - 100M - Beijing 2008 Summer Olympic Games, youtube.com, abgerufen am 11. März 2022
 Athletics - Men's Decathlon Javelin Final - Beijing 2008 Summer Olympic Games, youtube.com, abgerufen am 11. März 2022
 Athletics - Men's Decathlon Javelin Group B - Beijing 2008 Summer Olympic Games, youtube.com, abgerufen am 11. März 2022

Weblinks 
 Athletics Official Results Book. Official Report of the XXIX Olympiad, englisch/chinesisch (PDF, 2828 KB), S. 128–158, abgerufen am 11. März 2022
 Athletics at the 2008 Summer Olympics, Decathlon, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 11. März 2022
 Beijing 2008 Athletics decathlon men Results, olympics.com, abgerufen am 11. März 2022
 Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's decathlon, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 11. März 2022
 Mehrkampfrechner Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 11. März 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2008